Terone ima više značenja:
 Terone (Avelino)
 Terone (Salerno)